Минулого року чемпіонами були П'єр-Юг Ербер та Ніколя Маю. Вони програли в першому колі Сімоне Болеллі та Бенуа Перу.

Перемогла в турнірі американсько-британська пара Ражів Рам / Джо Солсбері, здолавши в фіналі австралійську пару Макс Перселл / Люк Савілль з рахунком 6-4, 6-2.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання
Загальне
Сітка 
Специфічне

Men's Doubles